Hopps est un patronyme porté par des personnalités parmi lesquelles :

  (1939-2004), physicien et homme politique américain ;
  (1919-1998) ;
 Walter Hopps (1932-2005), commissaire d'exposition américain.

Personnage de fiction 
 Judy Hopps, lieutenant de police dans Zootopie

Voir aussi 
 Hopps Group

Source de la traduction